Национальная музыкальная академия «Проф. Панчо Владигерова» в Софии () — высшее учебное заведение музыкального профиля в столице Болгарии — Софии, известное также по предыдущему (до 1995) названию — Болгарская государственная консерватория.

История 

Академия основана в 1921 году указом царя Бориса ІІІ. Носит имя болгарского композитора Панчо Владигерова.

Расположена Академия в двух зданиях. Обучение студентов осуществляется по 30 направлениям на трëх факультетах:

 Теоретико-композиторском и дирижерском,
 Инструментальном (классы фортепиано, скрипки, струнных инструментов, духовых инструментов, ударных инструментов, камерной музыки и клавишных инструментов),
 Вокальном (Классическое пение, музыкально-сценическая режиссура, поп- и джаз-искусство, балетное искусство).

Известные преподаватели и выпускники 
 Бадев, Георгий
 Бодуров, Любомир
 Владигеров, Панчо Хараланов
 Визнер, Генрих
 Гачев, Дмитрий Иванович
 Димитров, Сава
 Желязков, Здравко
 Кабаиванска, Райна
 Камиларов, Эмил
 Маринов, Веселин
 Михайлова, Екатерина
 Пенев, Димитр
 Попова, Зорница
 Попова, Катя
 Радев, Петко
 Равнопольская-Дин, Анна-Мария Йорданова
 Райчев, Виктор
 Михайлова, Райна
 Русев, Тончо
 Суружон, Леон
 Тахмизян, Эмма
 Чакыров, Эмил
 Заберски, Ангел

Ссылки 
 Сайт академии

Консерватории по алфавиту
1921 год в музыке
Консерватории Болгарии
Высшие учебные заведения Софии‎
Культурные организации Софии
1921 год в Болгарии